Штегельман — фамилия:

 Штегельман, Евграф Андреевич — генерал-майор, Георгиевский кавалер (№ 7153; 17 декабря 1844).
 Штегельман, Павел Андреевич (1790—1858) — генерал-лейтенант.

См. также 
 Штегеман